Bolt Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bolt Lake (Florida), im Bradford County
 Bolt Lake (Michigan), im Calhoun County